Никола́й Ива́нович Анто́нов:
 Антонов, Николай Иванович (1859—1938) — русский судебный и общественный деятель, член Государственной думы от Харьковской губернии.
 Антонов, Николай Иванович (1918—1995) — Герой Советского Союза.
 Антонов, Николай Иванович — директор Московского производственного объединения «Молоко» и Останкинского молочного комбината, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.